Saros 101 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 15 mei 329 t/m 21 juni 1591. Deze serie duurde 1262 jaar en 37 dagen, bevatte 71 verduisteringen en viel samen met de Inexserienrs 16 t/m 86.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus